Olhodaguensi – abitanti di Olho d'Água das Cunhãs
Olhodaguensi – abitanti di Olho d'Água das Flores
Olhodaguensi – abitanti di Olho d'Água